Adamsthal steht für:
 Adamov, Ortsteil von Karlovice ve Slezsku, Okres Bruntál, Tschechien
 Adamov (Trutnov), Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov, Tschechien
 Adamov u Brna, Stadt im Okres Blansko, Tschechien

Siehe auch:
 Adamstal